Forever and a Day ist der Titel folgender Werke:

 Auf ewig und drei Tage, ein US-amerikanischer Episodenfilm von unter anderen René Clair, Edmond Goulding und Frank Llody aus dem Jahr 1943 (Originaltitel)
 Forever and a Day (2011), ein philippinischer Film von Cathy Garcia-Molina aus dem Jahr 2011
 Scorpions – Forever and a Day, ein deutscher Film von Katja von Garnier aus dem Jahr 2015